

Sigle 
 Intelligent Character Recognition – riconoscimento intelligente dei caratteri per la conversione di un'immagine contenente testo in testo modificabile
 Istituto Centrale per il Restauro – istituto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con sede a Roma
 Intercolonial Railway of Canada – ex compagnia ferroviaria canadese
 Inner City Records – etichetta discografica statunitense

Codici 
 ICR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nicaro (Cuba)
 icr – codice ISO 639-3 della lingua inglese creola isolana